Аэропорт Фолсом-Филд (),  — коммерческий аэропорт, расположенный в девяти километрах к северу от города Калмен (округ Калмен, Алабама, США). Аэропорт находится в совместной собственности города Калмен и одноимённого округа.



Операционная деятельность 
Аэропорт Фолсом-Филд занимает площадь в 36 гектаров, расположен на высоте 295 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 2/20 размерами 1676 х 30 метров с асфальтовым покрытием.

За период с 12 июля 2006 года по 12 июля 2007 года аэропорт Фолсом-Филд обработал 37 830 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 104 операции ежедневно), все рейсы в указанном периоде выполнялись военной авиацией и авиацией общего назначения.

См. также 
 Список аэропортов штата Алабама

Примечания

Ссылки 
 Cullman Airport — Folsom Field at Cullman County website
 Skydive Alabama
 Aerial image as of 6 March 1997 from USGS
 Airfield photos for 3A1 from Civil Air Patrol
 
 

Аэропорты Алабамы